Bad Religion – gruppo musicale statunitense
 Bad Religion – album dei Brazen Abbot del 1997
 Bad Religion – EP dei Bad Religion del 1981